Als Steglitzer Fichtenberg wurden und werden folgende Anhöhen in Berlin-Steglitz bezeichnet:

 seit Anfang des 20. Jahrhunderts eine Erhebung westlich des Ortskerns, siehe Fichtenberg (Berlin)
 früher eine Hügelkette im Osten von Steglitz, siehe Rauhe Berge (Berlin-Steglitz)